Лиана Джоджуа (род. 22 марта 1995, Тбилиси, Грузия) — грузинский боец смешанных единоборств, выступавшая под эгидой UFC в наилегчайшем и легчайшем весах. Бывшая чемпионка Fight Nights Global в легчайшем весе.

Карьера 
Лиана является базовым кикбоксером. Впоследствии начала изучать борьбу и после этого дебютировала в MMA. 

В двух боях из-за поздних остановок Джоджуа ломала оппонентам руки. 

В июле 2020 года на Бойцовском острове в Абу-Даби Джоджуа одержала победу над Дианой Белбита болевым приёмом.  

24 октября 2020 года, проиграла техническим нокаутом Миранде Мэверик из-за рассечения.

Статистика 

| Поражение
| align=center|8–6
| Дарья Железнякова
| Решение
| Ares FC 6 - Ares Fighting Championship 6
| 
| align=center|3
| align=center|5:00 
| Париж, Франция
|
|-
| Поражение
| align=center|8–5
| Кортни Кейси
| Решение
| UFC Fight Night: Холлоуэй vs. Родригес
| 
| align=center|3
| align=center|5:00 
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center|8–4
| Миранда Мэверик
| TKO (остановка врачом)
| UFC 254
| 
| align=center|1
| align=center|5:00 
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Победа
| align=center|8–3
| Диана Белбита
| Сдача (армбар)
| UFC on ESPN: Каттар vs. Иге 
| 
| align=center|1
| align=center|2:47
| Абу-Даби, ОАЭ
| 
|-
| Поражение
| align=center|7–3
| Сара Морас
| TKO (удары)
| UFC 242 
| 
| align=center|3
| align=center|2:26
| Абу-Даби, ОАЭ
| 
|-
| Победа
| align=center|7–2
| Марина Мохнаткина
| Решение большинства
| Fight Nights Global 83: Алибеков vs. Алиев
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center|6–2
| Виктория Шалимова
| Сдача (удушение)
| Emir FC: Selection 1
| 
| align=center|1
| align=center|0:28
| Москва, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 5–2
| Карина Василенко
| Сдача (армбар)
| Fight Nights Global 71: Минеев vs. Михаилидис
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:15
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–2
| Тао Ли
| Сдача (армбар)
| Kunlun Fight MMA 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:14
| Пекин, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 3–2
| Валерия Пак
| Сдача (armbar)
| SLMMA 7: Иванов vs. Карапетян
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Moscow, Russia
| 
|-
| Поражение
| align=center| 2–2
| На Лян
| Сдача (удушение)
| WLF E.P.I.C. 7
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Чжэнчжоу, Китай
| 
|-
| Поражение
| align=center| 2–1
| Замзагуль Файзолланова
| Решение (раздельное)
| Alash Pride: Atyrau the Beautiful
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атырау, Казахстан
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–0
| Татьяна Певнева
| TKO (удары)
| Octagon Fighting Sensation 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:07
| Ярославль, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Екатерина Головатова
| Сдача (армбар)
| Kumite Fight 4
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Москва, Россия
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Грузии